Кривоблоцкий — фамилия:

 Кривоблоцкий, Амвросий Матвеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4370; 19 декабря 1829.
 Кривоблоцкий, Станислав Сидорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5241; 1 декабря 1835.

  — белорусский художник.